Das fremde Kind steht für:

 Das fremde Kind (E. T. A. Hoffmann), Kunstmärchen von E. T. A. Hoffmann (1817)
 Das fremde Kind (Gertrud von le Fort), Erzählung von Gertrud von le Fort (1961)
 Dieda oder das fremde Kind, Buch von Renate Welsh (2002)